Croze est un nom propre français issu d'un mot méridional signifiant « creux » (trou), qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Croze, commune française située dans la Creuse ;
 Marcillac-la-Croze, commune française de Corrèze.

Patronyme 

 Anaïs Croze (née en 1976), de son nom de scène Anaïs, chanteuse française ;
 François Croze (1884-1966), physicien et astrophysicien français ;
 Hervé Croze, dit Croze, scénariste de bandes dessinées français ;
 Marie-Josée Croze (née en 1970), actrice canadienne ;
 Melchior de Croze (1682-1743), ecclésiastique français ;
 Pauline Croze (née en 1979), chanteuse française.
 Mathurin Veyssière de La Croze (1661-1739), érudit français ;

Divers 
 Château de Croze, château situé dans le Lot ;
 Raymond Croze, navire câblier français utilisé par Orange Marine.

Voir aussi 
 Jacques Crozemarie (1925-2006), fondateur et ex-président de l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC).

Patronyme français